Klas Andersson kan syfta på:

 Claes Andersson – finlandssvensk författare, läkare och politiker
 Klas Andersen – tidigare deltagare i teveprogrammet Big Brother